Le stade Pedro Mena Guerra est un stade de football situé au Belize.

Stade de football au Belize
Stade portant le nom d'une personnalité politique
Page non liée, créée et à vérifier